Sartana, commune urbaine en Ukraine ;
 Sartana, film de Gianfranco Parolini sorti en 1968 ;
 Sartana, personnage de fiction présent dans de nombreux westerns spaghetti.